De Heterosteidae (ook bekend als Heterostiidae) zijn een familie van uitgestorven matig grote tot gigantische, afgeplatte, benthische arthrodire placodermen met kenmerkende, afgeplatte, driehoekige schedels die aan de achterkant extreem breed zijn, maar aan de voorkant erg smal worden.

Heterosteidae behoort tot de superfamilie Dunkleosteoidea en is een familielid van de gigantische Dunkleosteus, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Geslachten 
 Herasmius Orvig, 1969
 Heterosteus Asmuss, 1856
 Yinostius J. Wang & N. Wang, 1984

Placodermi